Göring är ett efternamn som bärs eller burits av bland andra:

 Albert Göring
 Carin Göring
 Carl Göring
 Franz Göring
 Hermann Göring

Se även
Göringen

Tyska efternamn